Force (Dordogne), een kanton in de Dordogne, Frankrijk
 Forcé, gemeente in Mayenne, Frankrijk
 Force (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Ascoli Piceno
 Force (motorfiets), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
 De Kracht (The Force), een concept in de filmserie Star Wars 
 Force (band), een Zweedse band later bekend geworden onder de naam Europe
 Force (achtbaan), een achtbaanmodellengroep van de Duitse achtbaanbouwer Zierer
 Smeris (televisieserie), Nederlandse televisieserie, internationaal bekend als Force